Repertoire Records é uma gravadora alemã de Hamburgo, especializada em relançamentos de álbuns clássicos do pop e do rock originalmente lançados nos anos 1960 e 1970. O seu presidente é Thomas Neelsen.

Ligações externas
 Site oficial

Gravadoras da Alemanha
Gravadoras de rock
Membros da IFPI